Resultats del Gran Premi de Brasil de Fórmula 1 de la temporada 1985, disputat al circuit de Jacarepaguà, el 7 d'abril del 1985.

Resultats

Altres 
 Pole: Michele Alboreto 1' 27. 768

 Volta ràpida: Alain Prost 1' 36. 702 (a la volta 34)

Referències 
 

Brasil
1985